Nationale Basketballliga ist eine Basketballliga:

 Nacionalinė krepšinio lyga, 2. Basketballliga in Litauen
 National Basketball League,  US-amerikanische Basketballliga von 1937 bis 1944